Le mot courtil désignait en ancien français un jardin attenant à une ferme, un enclos ou un jardin champêtre, généralement clos.

En breton courtil se dit liorzh ou luorzh qui en toponymie est en général orthographié Liors.

Plusieurs noms de communes françaises contiennent cet élément :

 de courtil :
 Courtils

 de curtil :
 Curtil-Vergy
 Curtil-sous-Burnand
 Curtil-Saint-Seine
 Curtil-sous-Buffières

Ainsi que plusieurs hameaux comme celui de Courtil sur la commune wallonne de Gouvy.

Voir aussi 
 Courtille au féminin.
 courtil sur le Wiktionnaire
 curtis sur le Wiktionnaire